Николай Николаевич Миклашевский (1860—1909) — судья, депутат Государственной думы I созыва от Черниговской губернии.

Биография 
Родился в 1860 года. Происходил из потомственных дворян.

Окончил юридический факультет Московского университета. В 1891—1906 годах был членом Харьковского окружного суда. Сотрудничал в газете «Русские ведомости». Председатель Харьковского отдела «Союза Освобождения», а позднее и  Харьковского комитета Конституционно-демократической партии. По убеждениям был социалист.

2 марта 1906 года из-за участие в партии конституционных-демократов уволен с должности члена окружного суда по распоряжению высшего дисциплинарного присутствия Сената. Официальным основанием для увольнения был 2-му пункту 2.952 статьи учредительного судебного устава, лишающий судей из звания, если они оказываются «недостойными доверия и уважения общественности».

15 апреля 1906 года был избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Черниговского губернского избирательного собрания. Вошёл в Конституционно-демократическую фракцию. Подписал записку «42-х» о разработке и внесении в Думу законопроекта «по земельному делу» и законопроекты «О гражданском равенстве», «О собраниях», «Об изменении статей 55-57 Учреждения Государственной думы». Докладчик 2-го отдела по проверке прав членов Государственной думы. 2 мая 1906, выступая об ответном адресе, сказал, что «не может остаться безнаказанным то правительство, которое <…> как бы издеваясь над этим Манифестом [17 октября], не только не дало нам ни одного дня свободы, но и отняло у нас даже элементарную гарантию неприкосновенности <...>, ту гарантию, что без суда у человека отнять жизнь нельзя». Он упомянул расстрел студента Григорьева, юриста Тарарыкина и беспорядочную стрельбу по людям  1905 года в Харькове. Миклашевский также выступал по вопросу о неприкосновенности личности и по поводу привлечении к уголовной ответственности депутата Г. К. Ульянова.

10 июля 1906 года в Выборге подписал «Выборгское воззвание»  и осужден по ст. 129, ч. 1, п.п. 51 и 3 Уголовного уложения, приговорён к 3 месяцам тюрьмы и лишен права баллотироваться на любые выборные должности.

Скончался в 1909 году.

Примечания

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917 / Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. — Москва. РОССПЭН. 2008. — С. 372.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. — : Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1906. — С. 399.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — : Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. — C. 110.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 68. Лист 11; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 141. Лист 107, об. 108.

Николай Николаевич
Юристы Российской империи
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Кадеты